Туркмено-швейцарские отношения — дипломатические отношения между Туркменистаном и Швейцарией.

Обе страны являются полноправными членами ОБСЕ и ООН, а также придерживаются политики нейтралитета.

История 
Туркменистан установил дипломатические отношения с Швейцарией 8 мая 1992 года.

В 2008 году было подписано Межправительственное соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций.

Туркменистан имеет посольство в Швейцарии с 11 апреля 2011 года, а также Постоянное представительство при ООН в Женеве.

Швейцария имеет посольство на территории Азербайджана.

Впервые в истории двухсторонних отношений президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8 октября 2012 года посетил Швейцарию. Была подписана Конвенция между Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, Меморандум о взаимопонимании между МИД Туркменистана и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии, Меморандум о взаимопонимании между ИМО МИД Туркменистана и Женевским центром политики безопасности, Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Совместной Торговой Палатой Швейцария-Россия/СНГ.

20 ноября 2014 года, Туркменистан с рабочим визитом посетил Президент Швейцарской Конфедерации Дидье Буркхальтер.

Посольство Туркменистана в Швейцарии 
Посольство Туркменистана в Швейцарии (г. Женева) открылось в 2011 году. Посольство расположено по адресу: .

С апреля 2015 года Посольство возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Швейцарии Атагельды Халджанов.

Послы 
 Айдогдыев, Эсен Мухаммедович (2011—2014)
 Халджанов, Атагельды (2014—)

Представительство Швейцарии в Туркменистане 
 Дипломатическое представительство Швейцарии в Туркменистане открылось в 2004 году. Посольства Швейцарии в Туркменистане нет.

С октября 2015 года в Туркменистане по совместительству аккредитован Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Штальдер.

Послы 
 Эрвин Хофер / Ervin Hoffer (2004—2008) с резиденцией в Москве
 Алан Гидетти / Alan Guidetti (2008—2011) с резиденцией в Баку
 Сабине Ульманн Шабан / Sabine Ulmann Shaban (2011—2013) с резиденцией в Баку
 Паскаль Эбишер / Pascal Ebisher (2013—2015) с резиденцией в Баку
 Филипп Штальдер / Philipp Stalder (2015—) с резиденцией в Баку

Экономика 
В Туркменистане действуют более 30 предприятий с участием швейцарского капитала.

Примечания 

Швейцария
Двусторонние отношения Швейцарии